Sauce negro puede referirse a dos especies de sauces:
Normalmente, es el Salix nigra procedente de América.
En España, también se llama así al Salix triandra o sauce almendruño.